Listy od Feliksa (niem. Briefe von Felix - Ein Hase auf Weltreise, 2002-2006) – niemiecki serial animowany, opowiadający o podróżach Feliksa. Serial został wydany, również na DVD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o niesfornym króliku Feliksie. Mieszka on w małym domu wraz z Zosią i jej rodziną. Nie jest to jednak zwykły króliczek, uwielbia psocić, uwielbia przygody i lubi podróżować. Feliks, któremu ciągle udaje się uciec od Zosi przesyła jej listy z podróży, którą odbył.

Wersja polska 
Reżyseria: Andrzej Bogusz
Udział wzięli:
 Krzysztof Szczerbiński – Feliks
 Iwona Rulewicz – Zosia
i inni

Piosenkę śpiewał: Marcin Przybylski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002